Сетубал може да се отнася за:
 Сетубал, град в Португалия
 Сетубал (окръг), окръг в Португалия
 Сетубал (община), община в Португалия

Известни личности 
 Родени в Сетубал
 Жозе Мориньо (р. 1963), футболист

Вижте също 
 Витория Сетубал